Bahjat ist der Familienname folgender Personen:

 Atwar Bahjat (1976–2006), irakische Journalistin und Reporterin für den Fernsehsender Al-Arabiya
 Mohammad-Taqi Bahjat-Foumani (1913–2009), iranischer schiitischer Rechtsgelehrter